Crooks est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ann-Marie Crooks (1965-), connue comme Midnight, culturiste et catcheuse américaine ;
 Benjamin Crooks dit Ben Crooks (1993-), joueur anglais de rugby à XIII ;
 Charmaine Crooks (1962-), athlète canadienne ;
 Garth Crooks (1958-), footballeur anglais ;
 Harold Crooks (né au ), journaliste, écrivain et réalisateur canadien de films documentaires ;
 Henry-Herbert Crooks (1903-1959), résistant français ;
 Jenelle Crooks (1994-), coureuse cycliste australienne ;
 Jordan Crooks (2002-), nageur caïmanais ;
 Julie Crooks (née au ), commissaire, chercheuse et professeure canadienne ;
 Lee Crooks (1978-), footballeur anglais ;
 Lesane Parish Crooks, connu sous son nom de scène Tupac Amaru Shakur (1971-1996), rappeur, poète et acteur américain ;
 Richard Crooks (1900-1972), ténor américain ;
 Sammy Crooks (1908-1981), footballeur anglais ;
 Timothy Crooks (1949-), rameur d'aviron britannique.

Pseudonyme 

 , de son vrai nom Juliandri Frans (1991-), rappeur néerlandais.

Toponyme 

 Crooks, ville du Dakota du Sud, aux États-Unis ;

Cinéma 
 Crooks Anonymous, titre original de Ma douce tigresse, film britannique réalisé par Ken Annakin sorti en 1962 ;
 , titre de six films, dont :
 Too Many Crooks, film britannique de George King sorti en 1930 ;
 Too Many Crooks, film britannique de Mario Zampi sorti en 1959.

Musique 
 , groupe de musique britannique de musique post-hardcore.

Patronyme anglais